Old Town Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Old Town Township (Illinois)
 Old Town Township (North Carolina)